

Patronyme 

 Alain Bouffard (1939-), rameur d'aviron français ;
 Auguste-Désiré Bouffard (1854-1916), agronome français ;
 Édouard Bouffard (1858-1903), avocat et homme politique québécois ;
 Léon Bouffard (1893-1981), athlète et dirigeant de basket-ball suisse ;
 Patrick Bouffard (1963-), vielliste français.

Homonymie de patronyme